Ста́ртер (від , від to start — «починати», «запускати») — термін, що має кілька значень:

 Стартер — пристрій для запуску двигуна.
 Стартер — пістолет з холостими набоєм для подачі сигналу спортсменам в окремих видах спорту.
 Стартер — пристрій для запалення газорозрядних ламп.